Molekulska formula -{C24H25NO3}- se može odnositi na:

 Benzilmorfin
 N-Fenetilnormorfin
 Cifenotrin